Руді Пощек (,  29 вересня 1966, Камлупс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 238-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вінніпег Джетс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 369 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Уродженці Камлупса